Ольга Михайловна Маркина (род. 30 марта 1996, Якутск) — мировая рекордсменка Гинесса по нырянию в глубину под лёд с задержкой дыхания, трехкратная рекордсменка России по нырянию в глубину с задержкой дыхания (апноэ), Мастер спорта России международного класса, член сборной России по подводному спорту, Член Совета Федерации фридайвинга, глава Спортивного комитета Федерации фридайвинга.

Карьера 
Ольга начала заниматься фридайвингом в 2015 году, пройдя свой первый курс в качестве интересного опыта и развлечения. До этого она не имела спортивного опыта.

В 2017 году стала вице-чемпионкой России в дисциплинах погружение с постоянным весом в глубину в моноласте (CWT) и погружение с постоянным весом в глубину без ласт(CNF).

В 2019 году установила два национальных рекорда по нырянию в глубину: в моноласте CWT (82м) и по нырянию в глубину в раздельных ластах CWTB (70м) на Чемпионате мира по фридайвингу CMAS на острове Роатан, Гондурас. В дисциплине CWT Ольга заняла 5 место и 31 января 2020 года министерством спорта России ей было присвоено звание Мастера спорта России международного класса.

19 марта 2021 года Ольга установила мировой рекорд Гинесса по погружению в глубину с задержкой дыхания под лёд Байкала. Рекорд был официально зарегистрирован Книгой Рекордов Гинесса 5 ноября 2021 года.

В октябре 2021 года Ольгой был обновлен национальный рекорд по погружению в глубину в раздельных ластах CWTB (71м) на Чемпионате мира по фридайвингу CMAS в г. Каш, Турция.

С 2020 года Ольга работает в Федерации Фридайвинга. Ольга является частью органов управления Федерации: членом Совета Федерации Фридацвинга и возглавляет Спортивный комитет.

Ольга действующий спортсмен и является членом сборной команды России Федерации Фридайвинга и Федерации подводного спорта России с 2018 года.

Ольга получила образование в области архитектуры и дизайна. Так же Ольга имеет высшее образование в сфере физкультуры и спорта. С 2022 года Ольга является выпускником Московской школы управления СКОЛКОВО и членом клуба SKOLKOVO Alumni.

Рекорды и спортивные награды

Лучшие официальные результаты

Бассейн 

 Статическая задержка дыхания (STA) — 5’52
 Ныряние в длину в классических ластах (DYN-BF) — 155м
 Ныряние в длину в ластах (DYN) — 167м
 Ныряние в длину без ласт (DNF) — 89м

Открытая вода 

 Ныряние в глубину в классических ластах (CWTB) — 71м
 Ныряние в глубину в ластах (CWT) — 82м
 Ныряние в глубину руками по тросу (FIM) — 60м
 Ныряние в глубину без ласт (DNF) — 32м

Образование

Интервью и статьи 

 Интервью с рекордсменкой и чемпионкой России по фридайвингу Ольгой Маркиной
 Ольга Маркина о SCORPENA Alpha
 Интервью с рекордсменкой Гиннесса Ольгой Маркиной
 Встреча с чемпионкой России по фридайвингу Ольгой Маркиной
 Россиянка-фридайвер нырнула под лёд Байкала и установила мировой рекорд
 Baikal Challenge 2022
 Если вода жидкая — ныряем. Соревнования по фридайвингу проходят на Байкале
 На Байкале впервые проведут глубинные соревнования по фридайвингу
 Статья о самом глубоком бассейне России для журнала Предельная глубина
 Начались соревнования по погружению в глубину Байкала
 Фридайвинг не терпит суеты
 Впервые на Байкале пройдут глубинные соревнования
 Глубинные соревнования по фридайвингу впервые пройдут на Байкале
 Глубинный чемпионат России по фридайвингу проходит в Кабардино-Балкарии

Ссылки 

 Instagram Маркиной Ольги
 ВКонтакте Маркиной Ольги
 Официальный сайт российской Федерации Фридайвинга
 Личная страница Ольги Маркиной на официальном сайте российской Федерации Фридайвинга
 Личная страница Ольги Маркиной на официальном сайте AIDA international

Примечания